Lill-Älgsjön kan syfta på:
Lill-Älgsjön (Lungsunds socken, Värmland), sjö i Kristinehamns kommun och Storfors kommun,  (50,9 ha)
Lill-Älgsjön, Ångermanland,  sjö i Sollefteå kommun,  (2,77 km²)

Se även
Lilla Älgsjön
Älgsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn